Indian eller Indianer kan syfta på:

 Indian – Amerikas ursprungsbefolkning, se Amerikanska urfolk
 Indian (mc) – ett amerikanskt motorcykelmärke
 Indianen – en stjärnbild
 Indianerna – en svensk speedwayklubb
 Indianerna – smeknamn för Frölunda HC
 Indianerna (film) – en amerikansk film från 1964, originaltitel Cheyenne Autumn
 Indian (ö i Antarktis)